Жан Батист Симеон Шарден (; * 2. новембар 1699, Париз — 6. децембар 1779, Париз) је био француски сликар рококоа; најзначајнији сликар поетичких и реалистичких мртвих природа, призора у ентеријерима, карактерних фигура и портрета у француском сликарству 18. века.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Chardin exhibition at the Metropolitan Museum of Art
 Getty Museum: Chardin.
 WebMuseum: Jean-Baptiste-Siméon Chardin.
 www.Jean-Baptiste-Simeon-Chardin.org 124 works by Jean-Baptiste-Siméon Chardin.
 Artcylopedia: Jean-Baptiste Siméon Chardin - identifies where Chardin's work is in galleries and museums around the world.
 Web Gallery of Art: Chardin.
 Neil Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, online edition
 WebMuseum: Jean-Baptiste-Siméon Chardin.

Рођени 1699.
Умрли 1779.
Француски сликари
Парижани
Сликари рококоа